„Вкусът на времето“ e четвъртият студиен албум на българската рок група Щурците. Издаден е през 1982 г.

Песни 
Списък на песните в албума:

LP 1

LP 2

Състав 
 Кирил Маричков – бас китара, вокал
 Петър „Пеци“ Гюзелев – соло китара
 Владимир „Валди“ Тотев – клавишни, вокал
 Георги „Жоро“ Марков – ударни

Източници

Външни препратки 
 Вкусът на времето в Български рок архиви

Албуми на Щурците
Музикални албуми от 1982 година